

Geografia 
 Mel – comune della provincia di Belluno (Italia)
 Saint-Malon-sur-Mel – comune di Ille-et-Vilaine (Francia)

Sigle 
 Maya Embedded Language – linguaggio di programmazione
 Minimum en-route level – livello minimo in rotta in aviazione

Astronomia 
 Mel 111 – oggetto della Chioma di Berenice

Cinema
 Mel - Una tartaruga per amico (Mel) – film statunitense del 1998 diretto da Joey Travolta

Codici 
 MEL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Melbourne (Australia)
 mel – codice ISO 639-3 della lingua melanau

Musica 
 Mel – album di Maria Bethânia del 1979

Altro 
 Scala mel – unità di misura per definire le relazioni tra la sensazione di altezza e la frequenza dei suoni in fonetica uditiva
 Mel – nome proprio di persona